Chilok může znamenat:

 Chilok (řeka) — řeka v Burjatsku a v Zabajkalském kraji v Rusku, pravý přítok Selengy
 Chilok (město) — město v Zabajkalském kraji v Rusku
 Chilok (Leningradská oblast) — vesnice v Leningradské oblasti v Rusku
 Chilok (jezero) — jezero na Aljašce v USA